Lapicque ist der Familienname von:

 Charles Lapicque (1898–1988), französischer Maler
 Louis Édoard Lapicque (1866–1952), französischer Physiologe